Frid je priimek več oseb:
 Evelij Grigorevič Frid, sovjetski general
 Géza Frid, madžarsko-nizozemski skladatelj in pianist
 Grigorij Frid, ruski skladatelj
 Jonathan Frid, kanadski igralec